Beli Potok est un toponyme qui peut désigner :
Beli Potok, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Beli Potok, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Beli Potok, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Beli Potok, une ville de Serbie située dans la municipalité de Voždovac, district de Belgrade.